Austrija:

 Schladming, gradić u Austriji, hrvatski naziv Slapnik

Slovenija:

 Slapnik (Brda, Slovenija), naselje u sastavu općine Brda